АКС — аббревиатура:
 Авиационно-космическая система.
 АКС — вариант автомата Калашникова.
 Административно-командная система.
 Алматинский колледж связи
 Аппаратура канала связи (Казахстан).
 Ассоциация Кольских саамов.
 Аудиоконференцсвязь
 Тест простоты АКС — тест Агравала — Каяла — Саксены.
 Акромиально ключичное сочленение.